Дюк може да се отнася за:

Хора с фамилно име Дюк.
 Чарлс Дюк (р. 1935), американски астронавт, стъпил на Луната
 Дейвид Дюк (р. 1950), американски расист

Хора с лично име Дюк.
 Дюк Елингтън (1899 - 1974), американски джаз музикант

Други.
 Университет Дюк - американски университет в щата Северна Каролина